Inno omerico ad Afrodite
 Inno ad Afrodite – opera di Saffo
 Inno ad Afrodite – opera di Callimaco